Il singolare del torneo di tennis Karshi Womens 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sabina Sharipova che ha battuto in finale Ankita Raina 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Kateryna Kozlova (primo turno)
 Valentina Ivachnenko (primo turno)
 Nigina Abduraimova (quarti di finale)
 Amra Sadiković (primo turno)

 Teodora Mirčić (secondo turno)
 Veronika Kapšaj (semifinali)
 Misa Eguchi (primo turno)
 Akiko Ōmae (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Karshi Womens 2013